48. Mistrzostwa świata mężczyzn w curlingu rozgrywane były w kanadyjskim Edmonton w dniach 31 marca - 8 kwietnia, w Rexall Place. W mistrzostwach brało udział 12 drużyn. Przy imprezie pomagało ponad tysiąc wolontariuszy. Wykupiono ponad 185 tys. biletów co jest rekordem w przypadku rozgrywek curlingowych.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Finał

Mały finał

Play-Off

Tie-Breaker

1.

2.

Round Robin

Klasyfikacja po RR

Zestawienie

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 15.

Sesja 16.

Sesja 17.

Statystyki 
Wykonalność założeń w %.

Australia

Dania

Finlandia

Francja

Kanada

Korea

Niemcy

Norwegia

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Linki zewnętrzne 
 

2007
2007 w curlingu
2007 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Edmonton